Илья́ Но́виков: Новиков, Илья Александрович (1911 — после 1972) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Новиков, Илья Изриэлович (1926—1999) — советский учёный-металлург, специалист в области сверхпластичности.
 Новиков, Илья Сергеевич (род. 1982) — российский юрист, адвокат, экс-игрок «Что? Где? Когда?».
 Новиков, Илья (род. 1977) — латвийский футболист.